Šiljkovača, naselje u općini Cetingrad, Hrvatska
 Šiljkovača (Velika Kladuša, BiH), naseljeno mjesto u općini Velika Kladuša, BiH